El término Leptopogon puede referirse a:
 Leptopogon: un género de plantas,
o
 Leptopogon: un género de aves.